Barisal Airport är en flygplats i Bangladesh. Den ligger i den södra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Dhaka. Barisal Airport ligger  meter över havet. 

Terrängen runt Barisal Airport är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Barisal Airport. Runt Barisal Airport är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Barisāl,  kilometer sydost om Barisal Airport. 

Trakten runt Barisal Airport består till största delen av jordbruksmark.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Bangladesh